Lorenzo Ratti bezeichnet:

* Lorenzo Ratti (Musiker) (1589/90–1630), Barockkomponist
 Lorenzo Ratti (Sportler), italienischer Fußballspieler